Спиридон:

 Спиридон — мужское имя греческого происхождения.
 Спиридон (1873—1956) — Архиепископ, предстоятель Элладской православной церкви.
 Спиридон (ум. 1249) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Спиридон (1410-е—между 1503—1505) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Спиридон (1839—1921) — епископ Антиохийской православной церкви, Патриарх Антиохийский и всего Востока.
 Спиридон (Абуладзе) (род. 1950) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Схалтский.
 Спиридон (Кисляков) (1875—1930) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.
 Спиридон (Литвинович) (1810—1869) — епископ Украинской Греко-Католической Церкви.
 Спиридон (Папагеоргиу) (род. 1944) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский.
 Спиридон (Синодинос) (1907—1988) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Родосский.
 Спиридон (Трантеллис) (1926—2009) — митрополит Лангадасский Элладской православной церкви.
 Спиридон Тримифунтский (ок. 270—348) — христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец.
 Спиридон, Александр Фёдорович (род. 1960) — молдавский футболист, полузащитник, тренер.